RL Piemonte 1, RL Piemonte 2 e Open Area sono tre dei multiplex della televisione digitale terrestre presenti nel sistema DVB-T italiano.RL Piemonte 1 appartiene a EI Towers S.p.A. interamente posseduta da 2i Towers S.r.l., a sua volta controllata al 100% da 2i Towers Holding S.r.l., che è partecipata per il 40% da Mediaset e per il 60% da F2i TLC 1 S.r.l..RL Piemonte 2 appartiene a Rai Way, società controllata da Rai.Open Area appartiene a Sestarete e 2M Telecomunicazioni.

Copertura 
RL Piemonte 1 è una rete di primo livello disponibile in tutto il Piemonte.RL Piemonte 2 è una rete di secondo livello disponibile in tutto il Piemonte, eccetto la provincia del Verbano-Cusio-Ossola.Open Area è una rete di secondo livello disponibile nelle province d'Asti e Torino.

Sono inoltre ricevibili due multiplex locali lombardi, causando in molti casi un conflitto LCN:RL Lombardia 1 è una rete di primo livello disponibile in tutto il Piemonte, eccetto le province d'Asti, Cuneo e TorinoRL Lombardia 2 è una rete di primo livello disponibile in tutto il Piemonte, eccetto le province di Cuneo e Torino

Frequenze 
RL Piemonte 1 trasmette sul canale 21 della banda UHF IV in tutto il Piemonte, eccetto le province di Cuneo e Torino, e sul canale 41 della banda UHF V nelle province d'Asti, Cuneo e Torino.RL Piemonte 2 trasmette sul canale 27 della banda UHF IV in tutto il Piemonte, eccetto la provincia del Verbano-Cusio-Ossola.Open Area trasmette sul canale 29 della banda UHF IV nelle province d'Asti e Torino.RL Lombardia 1 trasmette sul canale 22 della banda UHF IV in tutto il Piemonte, eccetto le province d'Asti, Cuneo e Torino.RL Lombardia 2 trasmette sul canale 34 della banda UHF IV in tutto il Piemonte, eccetto le province di Cuneo e Torino.

Servizi

Canali televisivi (RL Piemonte 1)

Canali televisivi (RL Piemonte 2)

Canali televisivi (Open Area)

Voci correlate 
 
 Servizi televisivi digitali terrestri nazionali in Italia
 Televisione digitale terrestre in Italia
 Televisioni locali del passato (Piemonte)

Elenchi delle televisioni locali italiane
Reti televisive del Piemonte